— название биологических таксонов:
 , род ящериц из семейства веретеницевых.
 , род растений семейства Никтагиновые.